Roanoke steht für:

 Roanoke (Volk), nordamerikanischer Volksstamm
 Roanoke (Kolonie), die erste englische Kolonie in Nordamerika
 Roanoke County in Virginia
 Roanoke Island
 Roanoke River
 Roanoke (Schiff, 1892), eine von 1892 bis 1905 bestehende hölzerne Viermastbark
 Name mehrerer US-Marineschiffe, siehe USS Roanoke
Name einer fiktiven außerirdischen Kolonie und Haupthandlungsort zweier Science-Fiction-Romane von John Scalzi

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roanoke (Alabama)
 Roanoke (Illinois)
 Roanoke (Indiana)
 Roanoke (Kentucky)
 Roanoke (Louisiana)
 Roanoke (Missouri)
 Roanoke (New York)
 Roanoke (Texas)
 Roanoke (Virginia)
 Roanoke (Washington)
 Roanoke (West Virginia)
 Roanoke Junction, Alabama
 Roanoke Rapids, North Carolina
 Roanoke Station, Indiana

Siehe auch:
 Roanoke Jug Band
 Roanoke Township